Rogóż (gromada w powiecie lidzbarskim)
 Rogóż (gromada w powiecie nidzickim)